Babau – mostro immaginario del folklore europeo
 Babau – indigeno brasiliano
 Babau – programma televisivo RAI con Paolo Poli, registrato nel 1970 e trasmesso nel 1976
 Babaú da Mangueira – compositore e musicista brasiliano

Pagine correlate 
 Bau Bau (disambigua)